Tempo News foi um telejornal noturno brasileiro, produzido e exibido pela Record News. Estreou em 28 de setembro de 2007 sob o comando de Adriana Reid, com a colaboração de Laura Ferreira. Foi apresentado por Pryscilla Paiva.

O telejornal
Foi o primeiro telejornal do tempo e mudanças climáticas do Brasil, e trazia as últimas notícias do tempo no país e no mundo.
Deixou a grade de programação da Record News junto com outros programas desde novembro de 2012.

Apresentação

Apresentadora
 Pryscilla Paiva

Apresentadoras eventuais
Lidiane Shayuri
Fabiana Panachão
Roberta Marques

Ex-apresentadoras
Adriana Reid (Setembro de 2007 até Janeiro de 2008)
Lidiane Shayuri
Fernanda de Luca
Denise Odorissi

Apresentação sobre o Tempo

Ex-meteorologistas
Laura Ferreira
Willians Bini

Programas da Record News
Telejornais do Brasil
Programas de televisão em língua portuguesa
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2007
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2012